Людмила Прокопова (, ; , Куклены, Градец-Кралове — , София) — чешско-болгарская оперная певица, пианистка и музыкальный педагог чешского происхождения.

Биография 
Начальное музыкальное образование получила от отца (регента). В 1908 г. окончила Пражскую консерваторию (класс фортепиано Карела Хофмайстера). В 1908—1910 гг. преподавала в органной школе Яначека в Брно.

Большое влияние на дальнейшую жизнь и творческое развитие оказало знакомство с консерваторских времён с учившейся там же болгарской певицей Христиной Морфовой. Х.Морфова стала для Л.Прокоповой не только учителем пения, но и ближайшей подругой, и в 1911 г. они выехали в Болгарию, где Л.Прокопова провела практически всю жизнь (помимо продолжительных гастролей в 1916—1930 гг. по всей Европе вместе с Х.Морфовой в качестве её аккомпаниатора). В 1912—1916 гг. преподавала в Государственном музыкальном училище, одновременно — репетитор в Софийской опере.

Как певица выступала в Пражском национальном театре (1900, 1909, 1912—1923, 1927, 1928),  (Пардубице, 1920), в театрах Брно (1920, 1921), Оломоуца (1923), Пльзени (1923—1926, 1928), в Словацком национальном театре (Братислава, 1927, 1933).

В 1930 г. подруги окончательно обосновались в Софии и открыли в своём доме частную музыкальную школу; среди их учеников были известные впоследствии в Болгарии певицы Гюрга Пинджурова, Райна Михайлова и . В доме собирался также круг заметных профессионалов и любителей музыки, к которому принадлежал, в частности, и Панчо Владигеров. Прокопова и Морфова входили также в число музыкантов, стоявших у истоков ежегодного музыкального фестиваля в Варне. После гибели Морфовой в 1936 году Прокопова возглавляла школу в одиночку. В дальнейшем — руководитель и дирижёр женского хор «Христина Морфова». В 1937—1958 гг. преподавала в Болгарской государственной консерватории (с 1942 г. — профессор), где среди её учеников былb, в частности, Райна Кабаиванска и Димитр Узунов. Одновременно в течение 12 лет была солисткой оперных театров Праги и Софии.

В последние годы жизни Прокопова участвовала в создании женского хора при Национальной библиотеке, который в дальнейшем стал называться хором имени Морфовой и Прокоповой.

Творчество 
Автор сольных и хоровых песен в народном духе, десять из которых были опубликованы в Праге в 1926 году.

Оперные партии 
премьеры в Пражском национальном театре:
 1900 «Кармен» Ж. Бизе; режиссёр Роберт Полак () — Микаэла
 1909 «Проданная невеста» Б. Сметаны; режиссёр Р. Полак — Гата
 1912 «Аида» Дж. Верди; режиссёры Р. Полак, ,  — первая жрица
 1912 «Бал-маскарад» Дж. Верди; режиссёры Р. Полак, Й. Мунклингер — Оскар (паж)
 1912 «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» Р. Вагнера; режиссёры Р. Полак, Владимир Вуршер (), Э. Поллерт — молодой пастух
 1913 «Волшебная флейта» В. А. Моцарта; режиссёр Р. Полак — Памина
 1913 «Тайна» Б. Сметаны; режиссёр Р. Полак — Блажена
 1915 «Русалка» А. Дворжака; режиссёр Р. Полак — Русалка
 1916 «Na starém bělidle» ; режиссёр Р. Полак — Старена
 1917 «» А. Тома́; режиссёры Р. Полак, Й. Мунклингер, Э. Поллерт — Миньон
 1917 «» З. Фибиха; режиссёр Р. Полак — Либина
 1917 «» Й. Фёрстера; режиссёры Р. Полак, Й. Мунклингер — Зузка
 1919 «Борис Годунов» М. Мусоргского; режиссёры Р. Полак, Э. Поллерт — Ксения
 1919 «Фауст и Маргарита» Ш. Гуно; режиссёры Р. Полак, Э. Поллерт, Й. Мунклингер — Зибель
 1919 «Лакме» Л. Делиба; режиссёр Р. Полак — Маллика
 1919 «Дон Жуан» В. А. Моцарта; режиссёры Р. Полак, В. Вуршер, Э. Поллерт — Церлина
 1920 «Либуше» Б. Сметаны; режиссёр Р. Полак — первый жнец
 1920 «» Г. Шарпантье; режиссёры Р. Полак, В. Вуршер, Э. Поллерт — Камилла
 1920 «Хитрый крестьянин» А. Дворжака; режиссёр Р. Полак — Бетти
 1920 «» Б. Сметаны; режиссёр Р. Полак — Блаженка
 1920 «» З. Фибиха; режиссёры Р. Полак, Э. Поллерт — Пан из царских друзей
 1921 «Фальстаф» Дж. Верди; режиссёр Э. Поллерт — Нанетта
 1921 «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта; режиссёры Р. Полак, В. Вуршер, Й. Мунклингер — Керубино
 1921 «Волшебная флейта» В. А. Моцарта; режиссёры Р. Полак, В. Вуршер, Э. Поллерт — Памина
 1921, 10 апреля Концерт солистов Пражской оперы
 1921 «Симсон» ; режиссёр Р. Полак — Ирина
 1921 «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини; режиссёры Э. Поллерт, , Й. Мунклингер — мадам Баттерфляй (Чио-Чио-сан)
 1922 «» Б. Сметаны; режиссёры Р. Полак, Э. Поллерт — Блаженка
 1923 «» Б. Сметаны; режиссёры Р. Полак, В. Вуршер,  — Барса

Награды 
 Димитровская премия (1950)
 Заслуженный артист Народной Республики Болгария (1951).

Примечания

Ссылки 
 
 

Сопрано
Выпускники Пражской консерватории
Академические музыканты Болгарии
Преподаватели Национальной музыкальной академии (София)
Лауреаты Димитровской премии
Заслуженные артисты Болгарии